czarnoziemy – najżyźniejsze gleby, zawierające dużo próchnicy nadającej im czarne zabarwienie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Według TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa

 Czarnoziem – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw
 Czarnoziem – część wsi Kobylany w woj. mazowieckim, w pow. łosickim, w gminie Stara Kornica

Przypisy